Безабех — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Алемайеху Безабех — эфиопский легкоатлет.
 Тегегне Безабех — эфиопский легкоатлет, участник олимпийских игр 1964, 1968 и 1972 годов.